Trent (riu), riu d'Anglaterra que neix a Staffordshire i desemboca a la Mar del Nord
 Trent (Dakota del Sud), població dels Estats Units a l'estat de Dakota del Sud 
 Trent Woods, població dels Estats Units a l'estat de Carolina del Nord 
 Afer Trent, incident diplomàtic internacional ocorregut durant la Guerra Civil Americana 
 Stoke-on-Trent ciutat de Staffordshire, Anglaterra